Mamíferos de pequeno porte, tais como pequenos roedores (rato, ratazana, rato-do-campo, etc.), musaranhos, entre outros.

Mamíferos